Thérèse - The Story of Saint Thérèse  è l'ennesima trasposizione cinematografica della biografia di Thérèse Martin meglio nota come Santa Teresa di Lisieux.

Collegamenti esterni 

Film biografici sui religiosi
Film ambientati nel XIX secolo